chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych
 chodnik (wyrobisko) – w górnictwie podziemnym poziome wyrobisko wykonane w złożu
 chodnik minowy
 chodnik przeciwminowy
 chodnik – w gwarze śląskiej – główny korytarz
 chodnik podłogowy – rodzaj podłużnego dywanu